Saint-Hippolyte kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Hippolyte-le-Graveyron, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Hippolyte-du-Fort, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Hippolyte-de-Caton, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Saint-Hippolyte, Haut-Rhin, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Hippolyte, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Hippolyte, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Hippolyte, Charente-Maritime, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hippolyte, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Hippolyte, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hippolyte, Pyrénées-Orientales, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien,  
 Montaignac-Saint-Hippolyte, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Hippolyte, Aveyron, Département de l'Aveyron,

Kanada 

 Saint-Hippolyte (kommun), Québec, Laurentides, 

Robotskapade Kanadaförgreningar